DAV est un code qui peut signifier :
 .

DAV est le pseudonyme de :
 Dav (1979-), de son vrai nom David Augereau, un dessinateur de bande dessinée.

DAV est un sigle qui peut signifier :
 WebDAV (ou ), une extension du protocole HTTP définie par le groupe de travail IETF ;
 Deutscher Alpenverein, l'équivalent allemand du Club Alpin Français ;
 dépôt à vue, un terme désignant un compte courant bancaire ;
 Descent / Ascent Vehicle, un même véhicule pour atterrir et décoller de la planète Mars .